Cierpigórz est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Cierpigórz, village du powiat de Przasnysz
 Cierpigórz, village du powiat de Siedlce 
 Cierpigórz, village du powiat de Żuromin